Середня (Средняя) — гора в массиве Горганы (Украинские Карпаты). Расположена на границе  Рожнятовского и  Богородчанского районов Ивано-Франковской области, юго-восточнее села Осмолода и западнее села  Старая Гута.

Высота 1639 м. Вершина горы конусообразная, склоны крутые, подножия поросшие лесами, на открытых участках — каменные  осыпи. Гора Середня вместе с несколькими соседними вершинами — среди которых гора Дальняя (1508 м) — образует небольшой хребет под названием заплатит. Хребет простирается от Средней на север / северо-запад.

На юго-западе от горы раскинулся массивный хребет Игровище с вершинами  Висока (1803,6 м) и Игровец (1804,3 м).

Источники 
 Гора Середня

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины
Горганы